Восья — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Вохтожского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет. До 2004 года входила в состав Демьяновского сельсовета.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 79 км, до центра муниципального образования Вохтоги по прямой — 22 км. Ближайшие населённые пункты — 18 км, Кирпичное, Восья.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района